Rapp – nome ungherese di Rapovce, comune della Slovacchia

Associazioni
 RAPP  - Sigla dell'«Associazione russa degli scrittori proletari» (), attiva in URSS dal 1925 al 1932

Persone
Anthony Rapp – attore statunitense
Bernard Rapp – regista francese
Captain Rapp – rapper statunitense
Clemens Rapp – nuotatore tedesco
Herman Rapp – calciatore tedesco naturalizzato statunitense
Imre Rapp  calciatore ungherese
Jean Rapp – generale francese
Larry Rapp – attore statunitense
Simone Rapp – calciatore svizzero
Susan Rapp – ex nuotatrice statunitense
Tom Rapp – cantautore statunitense